Spaleniec – grzbiet na Doliną ku Dziurze w Tatrach
 Spaleniec – potok, dopływ Kamienicy
 Spaleniec – potok, dopływ Łopuszanki